Borgu – area a governo locale (local government areas) dello stato di Niger, in Nigeria
 Borgu o Borgo – comune francese situato in  Corsica
 Borgu Emirate – stato tradizionale della Nigeria